George Johnson – liberyjski lekkoatleta 
 George Johnson – amerykański aktor
 George Johnson – kanadyjski polityk
 George T. Johnson (ur. 1948) – amerykański koszykarz
 George L. Johnson (ur. 1948) – amerykański koszykarz
 George Johnson – deputowany do brytyjskiej Izby Gmin
 George Johnson – australijski wojskowy

Zobacz też 
 George Clayton Johnson – pisarz